Mytton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Adam Mytton (1498-1561), homme politique anglais
Cliff Mytton (1969-), joueur de rugby à XV néo-zélandais
Devereaux Mytton (1924-1989), sportif de la voile olympique australien
John Mytton (1796-1834), excentrique et homme politique britannique
Richard Mytton (1500/1501-1591), homme politique anglais
Sarah Mytton Maury (1801-1849), auteure britannique
Thomas Mytton (1597-1656), officier britannique durant la Première révolution anglaise

Toponyme

Mytton, hameau du Shropshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme